Die Heineken Open Shanghai 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Oktober 2000 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand der Grand Prix de Tennis de Toulouse statt, der genau wie das Turnier in Shanghai zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Erfolgreicher Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der sich in diesem Jahr im Finale gegen den Niederländer Sjeng Schalken durchsetzen konnte. Dies war bereits der fünfte Saisonerfolg des Schweden und der 12. Titel seiner Karriere.
Schalken hatte nach seiner Niederlage im Einzelfinale im Doppel an der Seite seines Landsmannes Paul Haarhuis mehr Erfolg. Die ungesetzten Niederländer besiegten das tschechische Doppel um Petr Pála und Pavel Vízner in drei Sätzen. Sie traten die Nachfolge von Daniel Nestor und Sébastien Lareau aus Kanada an, die in diesem Jahr beide nicht antraten. Für Haarhuis war es der erste Titel in diesem Jahr und bereits der 49. Doppeltitel seiner Karriere, für Schalken nach seinem Einzelerfolg in Tokio wenige Wochen zuvor ebenfalls der erste Doppelerfolg des Jahres und der dritte seiner Karriere. In dieser Konstellation konnten Haarhuis und Schalken schon im Vorjahr einen Titel für sich verbuchen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Shanghai